Gaißau heißen folgende Orte:

 Gaißau (Gemeinde Krispl), Ortsteil der Gemeinde Krispl, Land Salzburg, Österreich
 Gaißau, Gemeinde in Vorarlberg, Österreich